Walter Griffin est un nom pouvant faire référence à :

 Walter Griffin (1861-1935), peintre américain,
 Walter Burley Griffin (1876-1937), architecte américain, 
 Walter L. Griffin (1889-1954), directeur de la photographie et monteur américain,
  (1937-), poète américain.